Сецесія — відпадання, відступництво.
 Сецесія — правний принцип. Вживається до певної територіальної чи національної одиниці, що намагається здійснити програму відокремлення від однієї держави на користь іншої, часто з метою утворення власної.
 Сецесія — стиль у мистецтві, австрійський модерн.
 Сецесія — форма боротьби плебеїв за права  у ранній період Римської республіки, коли вони колективно залишали Рим, погрожуючи заснувати свою власну державу.
 Сецесія — біол. Процеси, які зумовлюють виникнення мозаїцизму соматичних клітин.

Посилання